Викто́рия Вале́рьевна Абра́мченко (род. 22 мая 1975, Черногорск, Хакасская АО, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости с 21 января 2020 года. Куратор в Сибирском федеральном округе с 19 июля 2021 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза и некоторых других стран

Биография 
Виктория Валериевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске Красноярского края.

В 1998 году окончила Институт землеустройства, кадастров и природообустройства в структуре Красноярского государственного аграрного университета. В 2004 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1998 года — работа в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзёма.

С 2000 года — сотрудник ФГУ «Земельная кадастровая палата».

С 2001 года — на различных должностях, в том числе в должности заместителя начальника управления Росземкадастр и Роснедвижимость.

С 2005 года — различные должности в Минэкономразвития России, в том числе должность заместителя директора департамента недвижимости Минэкономразвития России.

С 2011 года — заместитель руководителя Росреестра.

С 2012 года — директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

С 2015 года — статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.

С 11 октября 2016 по 21 января 2020 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

С 21 января 2020 года — заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (2014).

Доходы 
Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 18 718 910,85 руб., супруга — 3 587 691,40 руб.

Международные санкции 
9 июня 2022 года попала в санкционный список Украины в связи с вторжением как член правительства РФ.

16 декабря 2022 года, внесена в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В частности, Абрамченко курировала попытки переправить зерно из Украины без согласия Украины и отвечали за организацию мероприятий с участием представителей незаконно аннексированного Крыма Позже к санкциям присоединилась Швейцария, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Награды и звания 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации
 Почётная грамота Минэкономразвития России
 Благодарность Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Виктория Абрамченко на сайте Росреестра
 Биография Виктории Абрамченко // РИА Новости

Члены «Единой России»
Заместители председателя Правительства Российской Федерации
Женщины-политики России
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Правительство Мишустина
Руководители Росреестра
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине